Manasszesz vagy Manassze, az ókori Izráel egyik törzse
 Manasszesz, ókori júdai király
 Manasszesz Krónika